Le bûcheronnage désigne de manière générale le métier du bûcheron, et plus particulièrement :
 Le bûcheronnage reprend les opérations d'abattage d'un arbre et le façonnage (l'arbre transformé est ébranché pour former une grume, éventuellement tronçonnée en billes ou billons) ;
 le bûcheronnage subaquatique ;
 le bûcheronnage sportif.

Voir aussi